Ta-mao Shan kan syfta på följande platser:

Kina 

 Maoshan Shanmai, bergskedja, Jiangsu, 
 Damao Shan (berg i Kina, Jiangxi), 

Robotskapade Kinaförgreningar